Contea di Windham o Windham County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Windham (Connecticut)
 Contea di Windham (Vermont)